Een andere naam voor Vadodara, India
Baroda (vorstendom), een vorstendom in Brits-Indië
Baroda (Michigan)